Тін-поп Teen pop (тін поп) — піджанр поп-музики, створений та розповсюджуваний серед підлітків.
 Маларс-сюр-ла-Тін Мала́рс-сюр-ла-Тін (фр. Malarce-sur-la-Thines) — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ардеш.
 Тін Пен Еллі () — назва групи видавництв, розташованих на 28-ій вулиці Нью-Йорка і зайнятих видавництвом легкої музики.
 Тін Уєвич (, повне ім'я: Августин «Тін» Уєвич / Augustin «Tin» Ujević; 5 липня 1891, м. Вргорац, Далмація, тепер Хорватія — 12 листопада 1955, Загреб, СФРЮ, тепер Хорватія) — хорватський поет, есеїст і критик, перекладач; представник «хорватського авангардизму», один з найвизначніших поетів хорватської літератури ХХ століття.